Heilemann ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Heilemann (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Ernst Heilemann (1870–1936), deutscher Karikaturist
 Hildegard Heilemann, deutsche Historikerin und Bibliographin
 John Heilemann (* 1966), US-amerikanischer Journalist
 Stefan Heilemann (* 1982), deutscher Koch
 Ullrich Heilemann (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Werner Heilemann (1925–2019), deutscher Gewerkschafter und Politiker (KPD/SED), MdV
 Wolfgang Heilemann (* 1942), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Heileman
 Heilmann